Naselja u BiH:
 Šahinovići (Čelinac, BiH), naselje u općini Čelinac
 Šahinovići (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak